Смоле́нская-Сенна́я пло́щадь — площадь в Москве на Садовом кольце в районах Хамовники и Арбат между Смоленским бульваром и Смоленской площадью. Нумерация домов — сквозная со Смоленским бульваром. Здесь расположено Министерство иностранных дел Российской Федерации.

Происхождение названия 
Образовалась в 20-х годах XIX века. Названа по находившемуся на ней сенному рынку — части Смоленского рынка, размещавшегося на протяженной Смоленской площади.

История

Описание 
Смоленская-Сенная площадь продолжает Смоленский бульвар от выхода на него Глазовского переулка из центра и Ружейного переулка со стороны Москвы-реки, проходит на север, перед зданием МИДа России образует со Смоленской улицей, выходящей на площадь слева, большой треугольный сквер, доходит до Арбата, за которым переходит в Смоленскую площадь.

Здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 № 23—25 — Жилой дом (1950, архитекторы В. А. Сергеев, С. Д. Юсин). Строился как дом Министерства трудовых резервов СССР. Здесь жил историк Анатолий Горский. В доме ранее размещался кинотеатр «Стрела».
 № 27 — Жилой дом. Здесь жил биохимик Александр Браунштейн.
 № 27-29/1, строение 6 — Российская геофизическая компания;

По чётной стороне:
 № 28 — двухэтажное кирпичное здание 1888 г. постройки для бесплатной городской читальни.
№ 30 стр. 6 — Дом Несвицкой (1740-е — 1750-е, архитектор (предположительно) Матвей Казаков); корпус для подследственных при Рукавишниковском приюте (1890, архитектор Иван Митин); Храм во имя Свт. Николая Чудотворца в Рукавишниковском исправительном приюте для подростков-правонарушителей (1879, архитектор Александр Обер)
№ 30 стр.3 — Здание бывшей жандармерии, 1900 г.
 № 32—34 — Здание Министерства иностранных дел России (МИД России, 1953, архитекторы Владимир Гельфрейх, Михаил Минкус, инженер Григорий Лимановский); Центральная научная библиотека МИД РФ; Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО.

См. также 
 Смоленская улица (Москва)
 Смоленская площадь
 Смоленский бульвар
 Смоленская набережная

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт управы района Хамовники
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ
 
 
 Смоленская-Сенная площадь: учреждения и организации.
 Высотное административное здание Министерства иностранных дел СССР.